Аксёнки — название населённых пунктов в России:

 Аксёнки — бывшая деревня в Московской области. В начале XX века была объединена с деревней Бутырки, в результате чего образовалась деревня Аксёно-Бутырки нынешнего Богородского городского округа.
 Аксёнки — деревня в городском округе Пушкинский Московской области.

См. также 
 Аксенкино